Чемпионат Европы по кёрлингу 1993 состоялся в городе Лейкербад (Швейцария) с 6 по 11 декабря 1993 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 18 мужских и 15 женских команд (фактически 14: женская сборная Болгарии заявилась на чемпионат, но не провела ни одной игры и заняла последнее место).

В мужском турнире чемпионом Европы стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победив в финале сборную Дании; третье место заняла сборная Швейцарии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 9-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Швейцарии; третье место заняли сборная Норвегии.

Впервые в чемпионате участвовали мужская и женская сборные Чехии, заменившие соответствующие сборные Чехословакии.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 1994.

Команды-участницы 
Состав участников группы «А» мужского и женского турниров был определён по итогам чемпионата Европы 1992 — 7 лучших команд были помещены в группу «А», остальные (11 у мужчин и 8 у женщин) в группу «В».

Система проведения чемпионата 
И у мужчин и у женщин соревнования проводились в двух группах — «А» (основной дивизион) и «В» (второй по значимости дивизион).

Мужчины
 Группа А. На предварительном этапе 7 команд провели однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших вышла в плей-офф (в случае равенства побед проводились дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк, но не более, чем между двумя командами). В 1-м полуфинале встретились команды, занявшие на предварительном этапе 1-е и 4-е место, во 2-м полуфинале — занявшие 2-е и 3-е место. В финале встречались победители полуфиналов, в матче за 3-е место — проигравшие. Худшая команда (занявшая 7-е место) сразу выбывает в группу «В»; занявшая 6-е место — разыгрывает тай-брейк с командой, занявшей в группе «В» 2-е место; победитель получает место в группе «А», проигравший выбывает в группу «В».
 Группа В. 12 команд, составивших группу В, на предварительном этапе разделены на две подгруппы, где провели однокруговые турниры. По их итогам лучшие команды из подгрупп вышли в финал, где разыграли окончательное 1-е и 2-е место в группе «В». Победитель финала напрямую выходил в группу «А» следующего чемпионата Европы, проигравший разыгрывал в тай-брейке с командой, занявшей 7-е место в группе «А», право на место в группе «А». В отличие от предыдущих чемпионатов, команды, занявшие в подгруппах места ниже 2-го (и не вышедшие в плей-офф), разыгрывали между собой места 5-е и ниже (у мужчин — с командой, занявшей в другой подгруппе такое же место; у женщин — в «утешительном плей-офф» с участием всех этих команд).

Женщины
 Система розыгрыша аналогична мужской. Разница лишь в группе «В» по количеству команд-участниц (8 сборных). Также разница и в том, что у женщин из группы «А» в группу «В» и обратно переходит лишь одна команда (соответственно, занявшие 7-место в группе «А» и 1-е место в группе «В»; поэтому нет стыкового матча между командами, занявшими 6-е место в группе «А» и 2-е место в группе «В»).

Квалификация на чемпионат мира 
Прямую квалификацию получали команды, занявшие в итоговой классификации места с 1-го по 5-е, а также 8-е (победитель группы «В»); команды, занявшие 6-е место в группе «А» и 2-е место в группе «В» (9-е в общей классификации), разыгрывали между собой тай-брейк за ещё одно место в квалификации на чемпионат мира (одновременно с правом на место в группе «А» на следующем чемпионате Европы).

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1994.
 На чемпионате Европы 1994 принимают участие в турнире группы В.
 На чемпионате Европы 1994 принимают участие в турнире группы A, также получая квалификацию для участия в чемпионате мира 1994.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1994.
 На чемпионате Европы 1994 принимают участие в турнире группы В.
 На чемпионате Европы 1994 принимают участие в турнире группы A, также получая квалификацию для участия в чемпионате мира 1994.

Примечания

Ссылки 

1993
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1993 году
Декабрь 1993 года
кёрлинг